Sensation Hunters – film del 1933 diretto da Charles Vidor
Sensation Hunters – film del 1945 diretto da Christy Cabanne